Pierrat est un prénom rare ancien, antérieur à 1640, hypocoristique du prénom Pierre. Il est aussi devenu un patronyme très fréquent dans le département des Vosges où il est né et où il est le plus représenté depuis cinq siècles, ainsi qu'en Lorraine, surtout en Meurthe-et-Moselle.

Personnalités 
Par ordre chronologique :
 Dominique Pierrat (1820-1893), instituteur et naturaliste français originaire des Vosges, connu pour ses études botaniques et zoologiques ;
 Paul Pierrat (1926-1990), prêtre diocésain et archéologue amateur français originaire des Vosges. Il a participé à un vaste mouvement de sauvegarde du patrimoine dans le sud-ouest vosgien ;
 Jean-Paul Pierrat (1952-), fondeur français originaire des Vosges ;
 Emmanuel Pierrat (1968-), avocat français ;
 Jérôme Pierrat (1971-), journaliste et écrivain français;
 Lorraine Pierrat (1989-), cheffe cuisinière originaire des Vosges;

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien